Монте Табор има више значења:

 Монте Табор (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Монте Табор (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Табор (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику